Universitat Friedrich Schiller de Jena (del seu nom en alemany Friedrich-Schiller-Universität), universitat amb seu a Jena (Alemanya)
 Universitat Estatal de Florida (del seu nom en anglès Florida State University), universitat amb seu a Tallahassee (Estats Units)
 Federació Sindical Unitària, sindicat del sector de l'educació de França